{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62801) - || 2000 UV36 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62802) - || 2000 UG37 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62803) - || 2000 UU37 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62804) - || 2000 UF38 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62805) - || 2000 UP39 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62806) - || 2000 UW39 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62807) - || 2000 UL40 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62808) - || 2000 UQ40 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62809) - || 2000 UE42 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62810) - || 2000 UH42 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62811) - || 2000 UX42 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62812) - || 2000 UC43 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62813) - || 2000 UH43 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62814) - || 2000 UK43 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62815) - || 2000 UW43 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62816) - || 2000 UC44 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62817) - || 2000 UH45 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62818) - || 2000 US45 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62819) - || 2000 UV45 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62820) - || 2000 UF46 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62821) - || 2000 UE47 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62822) - || 2000 UV48 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62823) - || 2000 UE49 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62824) - || 2000 UG49 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62825) - || 2000 UT49 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62826) - || 2000 UU50 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62827) - || 2000 UX50 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62828) - || 2000 UN53 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62829) - || 2000 UP53 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62830) - || 2000 UZ53 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62831) - || 2000 UM54 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62832) - || 2000 UN54 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62833) - || 2000 UB56 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62834) - || 2000 UC56 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62835) - || 2000 UC58 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62836) - || 2000 UC59 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62837) - || 2000 UJ59 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62838) - || 2000 UB60 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62839) - || 2000 UX60 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62840) - || 2000 UB61 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62841) - || 2000 UN61 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62842) - || 2000 UF63 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62843) - || 2000 UC64 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62844) - || 2000 UK64 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62845) - || 2000 UB67 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62846) - || 2000 UX67 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62847) - || 2000 UL68 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62848) - || 2000 US71 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62849) - || 2000 UA72 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62850) - || 2000 UC72 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62851) - || 2000 UM72 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62852) - || 2000 UM76 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62853) - || 2000 UO76 ||27 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (62854) - || 2000 UW76 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62855) - || 2000 UE77 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62856) - || 2000 UL77 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62857) - || 2000 UM77 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62858) - || 2000 UT78 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62859) - || 2000 UW78 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62860) - || 2000 UJ80 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62861) - || 2000 UO80 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62862) - || 2000 UE81 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62863) - || 2000 UG81 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62864) - || 2000 UG82 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62865) - || 2000 UL82 ||27 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62866) - || 2000 UX82 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62867) - || 2000 UG83 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62868) - || 2000 UV83 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62869) - || 2000 UO84 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62870) - || 2000 UD86 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62871) - || 2000 UA87 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62872) - || 2000 UC87 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62873) - || 2000 UK87 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62874) - || 2000 UV88 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62875) - || 2000 UB89 ||31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62876) - || 2000 UH90 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62877) - || 2000 UQ90 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62878) - || 2000 UY90 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62879) - || 2000 UN91 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62880) - || 2000 US91 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62881) - || 2000 UA92 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62882) - || 2000 UC93 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62883) - || 2000 UQ93 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62884) - || 2000 UY93 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62885) - || 2000 UK94 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62886) - || 2000 UV95 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62887) - || 2000 UX95 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62888) - || 2000 UX96 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62889) - || 2000 UZ96 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62890) - || 2000 UZ99 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62891) - || 2000 UK100 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62892) - || 2000 UZ100 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62893) - || 2000 UM101 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62894) - || 2000 UP101 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62895) - || 2000 UR102 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62896) - || 2000 UC103 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62897) - || 2000 UL103 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62898) - || 2000 UA104 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62899) - || 2000 UT104 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62900) - || 2000 UG105 ||29 oktober 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten